een stad in Servië, zie Vrbas (stad)
 een rivier in Bosnië, zie Vrbas (rivier)